Ярови́й — українське прізвище.

Відомі носії:
 Яровий Анатолій Леонтійович (1937—2019) — український лікар-уролог, заслужений лікар України. Почесний громадянин міста Миколаїв.
 Яровий Андрій Анатолійович (* 1979) — доктор технічних наук, професор.
 Яровий Андрій Ігорович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни, лицар ордена Данила Галицького
 Яровий Артем Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Яровий Василь Петрович (1907 — ? після 1951) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1–2-го скликань.
 Яровий Володимир Валентинович (1975—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яровий Григорій Васильович (1916—1988) — Герой Радянського Союзу.
 Яровий Дмитро Вікторович (* 1977) — український яхтсмен, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу.
 Яровий Едуард Едуардович (нар. 1990) — український митець, документаліст, журналіст, письменник.
 Яровий Леонід Федорович (1938—1998) — радянський футболіст, який грав на позиції нападника.
 Яровий Максим Володимирович (* 1989) — український біатлоніст, лижник. Майстер спорту України.
 Яровий Микита Олександрович (1995—2016) — український військовик, лейтенант, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Яровий Микола Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яровий Микола Прокопович (1914—2001) — український поет-гуморист.
 Яровий Михайло Мартинович (1909—1978) — Герой Соціалістичної Праці.
 Яровий Михайло Миколайович (* 1941) — український журналіст, літератор, педагог. Член Національної спілки журналістів України.
 Яровий Михайло Михайлович (1864—1940) — український маляр і графік.
 Яровий Михайло Михайлович (1977—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яровий Михайло Савич — Герой Соціалістичної Праці, повний кавалер ордена Слави.
 Яровий Олександр Степанович (1970—2018) — український і російський письменник, науковець.
 Яровий Олександр Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яровий Петро Павлович (1917—1984) — Герой Радянського Союзу.
 Яровий Пилип Степанович (1919—1942) — Герой Радянського Союзу.
 Яровий Руслан Геннадійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яровий Сергій Анатолійович (* 1958) — український міліціонер. Генерал-полковник.
 Яровий Станіслав Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яровий Степан Калинович (1913—1988) — український маляр, пейзажист.
 Яровий Федір Карпович (1922—1992) — Герой Радянського Союзу.
 Яровий Юрій Євгенович (1932—1980) — російський журналіст і письменник, автор науково-популярних, пригодницьких і фантастичних творів.
 Яровий Яків Павлович (1923—1998) — білоруський композитор і диригент українського походження, заслужений артист Білоруської РСР.

Яровий — селище, Красноярський район, Самарська область
 Яровий — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Яровий провулок

Примітки 

Українські прізвища